El Torneig de Belgrad 2012, oficialment conegut com a Serbia Open 2012, és una competició tennística que es juga en terra batuda i pertany a les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició d'aquest torneig es va celebrar entre el 28 d'abril i el 6 de maig de 2012 al SRPC Milan Gale Muškatirović de Belgrad, Sèrbia.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012